The Mind Is a Terrible Thing to Taste  — четвёртый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1989 году на Sire Records/Warner Bros.

Об альбоме 
Музыка Ministry приняла более агрессивное направление. В текстах песен рассматриваются такие вопросы, как политическая коррупция («Thieves»), культурное насилие («So What»), экологическая гибель и ядерная война («Breathe»), наркомания («Burning Inside») и безумие («Cannibal Song»)

Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен статус золотого от RIAA за тираж свыше 500 000 экземпляров в декабре 1995 года.

Диск занял 163-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций 

Комментарии

Участники записи 
Ministry
 Эл Йоргенсен — вокал (1-3, 5, 6), гитара, программирование, продюсер
 Пол Баркер — бас-гитара, программирование, продюсер

Дополнительные музыканты и персонал
 Уильям Рифлин — барабаны, программирование, бэк-вокал (8)
 Марс Уильямс — саксофон (4)
 Крис Коннелли — вокал (3, 4), бэк-вокал (5, 6)
 К. Лайт — вокал (7)
 Джо Келли — бэк-вокал (1)
 Кайл Маккео — бэк-вокал (6)
 Джефф Уорд — бэк-вокал (5)
 Дэйв Огилви — бэк-вокал (5, 8), звукорежиссёр
 Томми Бойски — вокал (7)
 Бобби ДиБартолло — бэк-вокал (8)
 Анджела Лукацен — бэк-вокал (9)
 Кит Ауэрбах — звукорежиссёр
 Джефф Ньюэлл- звукорежиссёр
 «Dog» — дизайн обложки
 «Ill» — дизайн обложки
 Мора — дизайн обложки
 Том Янг — фотография обложки
 Том Бэйкер — мастеринг

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 

Альбомы индастриал-метала
Альбомы Ministry
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Sire Records
Альбомы, спродюсированные Элом Йоргенсеном